Die AGIPI Billard Masters 2011 war eine Turnierserie im Dreiband, die zwischen dem 4. November 2010 und dem 27. März 2011 in Schiltigheim, Frankreich ausgetragen wurde. Dabei wurde in drei Phasen gespielt: 1. Qualifikationsrunde; 2. Gruppenphase; 3. Finale.

Verdienter Sieger wurde der Koreaner Choi Sung-won. Er bewies große Nervenstärke ab dem Viertelfinale. Er gewann die 3 Partien mit 50:49, 50:49 und 50:48.
Die spannendste Partie des Turniers fand zwischen Dick Jaspers und Filipos Kasidokostas statt. Jaspers führte in der Viertelfinalpartie in der 24. Aufnahme mit 39:29. Dann beendete Kasidokostas die Partie mit einer 21er Serie.

Allgemeine Informationen

Preisgeld 

Anmerkungen * *1 Die Boni können nicht kombiniert werden

Qualifikation 

In dieser Phase traten in sechs Gruppen je 4 Spieler gegeneinander an. Die beiden Gruppenersten kamen eine Runde weiter und trafen in der Gruppenphase auf je 3 gesetzte Spieler. Gespielt wurde im Round Robin-Modus.

Gruppen 1, 2 und 3 
Gespielt wurde vom 4. November 2010 bis 6. November 2010.

Gruppen 4, 5 und 6 
Gespielt wurde vom 25.–27. November 2010.

Gruppenphase 

In der Gruppenphase trafen in vier Gruppen je fünf Spieler aufeinander. Drei Spieler waren bereits gesetzt, zwei kamen aus der Qualifikation hinzu. Die beiden Gruppenersten zogen ins Finale ein. Gespielt wurde im Round-Robin-Modus.

Gruppenauslosung

Gruppen A und B 
Gespielt wurde vom 28.–30. Januar 2011.

Gruppen C und D 
Gespielt wurde vom 25.–27. Februar 2011.

Finale 
Das Finale wurde vom 24.–27. März im Knock-out-Modus gespielt.

Plätze 1–2

Plätze 3–8 und Finalrundentabelle 
Die Sieger von Spiel 1 und 2 spielten um Platz 5/6, die Verlierer um Platz 7/8.

Abschlusstabelle mit Preisgeldvergabe

Einzelnachweise 

2011
Karambolageveranstaltung 2010
Karambolageveranstaltung 2011